Нурія Льягостера Вівес і Марія Хосе Мартінес Санчес були чинними чемпіонками, але Льягостера Вівес вирішила того року не брати участі. Мартінес Санчес грала в парі з Аранчою Паррою Сантонхою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Анабель Медіна Гаррігес і Янь Цзи. Квета Пешке і Катарина Среботнік виграли титул, перемігши у фіналі пару Бетані Маттек-Сендс і Меган Шонессі з рахунком 7–5, 6–0.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Жінки, парний розряд